Бериша се може односити на:

 Бериша (племе), албанско племе
 , албанско презиме
 Бериша (Глоговац), насеље у општини Глоговац, Косово и Метохија, Србија